Papes, sants i bisbes:
 Esteve màrtir
 Esteve I papa
 Papa Esteve II, papa
 Papa Esteve III (Siracusa, ? – Roma, 772), Papa de l'Església catòlica del 768 al 772 
 Esteve IV, papa
 Esteve V, papa
 Esteve VI, papa
 Esteve VII, papa
 Esteve VIII, papa
 Esteve IX, papa
 Esteve X, papa
 Sant Esteve d'Hongria, sant i rei d'Hongria
 Esteve de Croia, bisbe de Croia
 Esteve de Tongeren, Bisbe de Lieja
 Sobirans i dirigents:
 Esteve I d'Anglaterra
 Esteve I de Bòsnia
 Esteve II de Bòsnia
 Esteve I de Moldàvia
 Esteve II de Moldàvia
 Esteve III de Moldàvia
 Esteve I de Polònia
 Esteve I de Sèrbia o Esteve Nemanja
 Esteve el Primercoronat
 Esteve III de Sèrbia
 Esteve IV de Sèrbia
 Esteve V de Sèrbia o Esteve I Urosh
 Esteve VI de Sèrbia 
 Esteve VII de Sèrbia o Esteve II Urosh
 Esteve VIII de Sèrbia o Esteve III Urosh
 Esteve IX de Sèrbia o Esteve IV Urosh, conegut per Esteve Dušan
 Esteve X de Sèrbia o Esteve V Urosh
 Esteve I d'Hongria o Sant Esteve d'Hongria
 Esteve II d'Hongria
 Esteve III d'Hongria
 Esteve IV d'Hongria
 Esteve V d'Hongria
 Esteve Bocskai, dirigent transilvà
 Esteve d'Armènia Menor, capitost armeni
 Esteve de Gavaldà, comte de Gavaldà
 Sant Esteve d'Hongria, sant i rei d'Hongria
 Esteve (prefecte), governant dels hispanoromans designat per Amalaric
 Esteve de Narbona, vescomte de Narbona
 Esteve (fidel), un dels fideles de Carles III el Ximple
 Altres personatges:
 Esteve de Garret, president de la Generalitat
 Esteve d'Olot o Esteve Fàbregas i Sala, religiós caputxí
 Joan Esteve, notari valencià
 Joan Baptista Esteve, polític català
 Maurice Esteve, pintor llemosí que treballà a Catalunya
 Miquel Esteve, pintor valencià
 Pere Esteve, anarquista català
 Pere Jaume Esteve, metge valencià
 Tomas Lleonard Esteve, arquitecte i escultor valencià
 Pere Esteve i Abad, polític català
 Abat Esteve, abat de Poblet
 Josep Esteve i Bonet, escultor valencià
 Francesc Esteve i Botey, pintor català
 Josep Esteve i Dolç, impressor valencià
 Gabriel Esteve i Fuertes, pintor valencià
 Francesc Esteve i Gàlvez, arqueòleg valencià
 Alfons Esteve i Gómez, lingüista valencià
 Pau Esteve i Grimau, compositor català
 Martí Esteve i Guau, polític català
 Jaume Esteve i Homs, músic català
 Josep Esteve i Joan, eclesiàstic valencià
 Esteban Esteve Jorge, músic valencià
 Agustí Esteve i Marquès, pintor valencià
 Isidre Esteve Pujol, motorista català
 Antonio Esteve Ródenas (Antonio Gades), ballarí
 Josep Esteve i Seguí, farmacèutic i escriptor català
 Josep Esteve Soler, empresari català
 Antoni Esteve i Subirana, farmacèutic català
 Joaquim Esteve i Subietlos, eclesiàstic català
 Gil Esteve i Tomàs, Eclesiàstic català
 Rafael Esteve i Vilella, gravador valencià
 Esteve Orbelian, historiador armeni
 Esteve Asolik o Esteve de Taron, historiador armeni
 Esteve de Bizanci, escriptor grec
 Esteve (fill de Tucídides), escrivà
 Esteve (poeta), poeta atenenc
 Esteve d'Atenes, orador atenenc
 Esteve (escultor), escultor grec
 Esteve (llibert), artista romà
 Esteve de Tral·les, pare d'Alexandre de Tral·les
 Esteve d'Edessa, metge grec
 Esteve d'Alexandria, alquimista grec
 Esteve (escriptor), escriptor atenenc
 Esteve ben Basili metge als dominis del Califa
 Miscel·lània:
 Farmàcia Esteve de Llívia, farmàcia més antiga d'Europa
 L'auca del senyor Esteve
 Laboratoris Esteve